Мельс (Швейцария) () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.
 Мельс (Лихтенштейн) () — деревня в Лихтенштейне в общине Бальцерс.